Män som hatar kvinnor (dt. „Männer, die Frauen hassen“) steht für:

 Verblendung (Roman), Kriminalroman des Schweden Stieg Larsson aus dem Jahr 2005
 Verblendung (2009), Spielfilm von Niels Arden Oplev, der auf Larssons Roman beruht